George Watt puede referirse a:

George D. Watt (1812–1881) líder religioso británico.
George Watt (1854-1940) político británico y Sheriff.
George Fiddes Watt (1873–1960) pintor de retratos británico.
George Watt (1851–1930) botánico británico & académico.
George Watt (rugby) (1917–2010) rugbista australiano.
George W. Watt (1911–1980) químico estadounidense, participó del Proyecto Manhattan.